Mile End steht für:

 Mile End (London), Stadtteil im London Borough of Tower Hamlets
 Mile End (Montreal), Stadtteil im Bezirk Le Plateau-Mont-Royal in Montreal, Kanada
 Mile End (London Underground), eine unterirdische Station der Londoner U-Bahn
 Mile End Park in London
 Mile End Ground, ein ehemaliges Fußballstadion in Malta
 eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Glasgow, siehe Provanmill